In 2020 werd de negentiende editie van de Copa Santa Catarina gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 13 januari tot 7 februari 2021, door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie pas in 2021 gespeeld. Joinville werd de winnaar en mag deelnemen aan de Copa do Brasil 2021.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Copa Santa Catarina
Braziliaans competitievoetbal 2020